Carinola kann sich beziehen auf

 Carinola (Kampanien), eine Gemeinde in Kampanien
 Bistum Carinola, ein 1818 aufgehobenes Bistum
 Titularbistum Carinola